Szívverés jelentései:

Zene 
Szívverés (dal), Csézy eurovíziós dala
Szívverés (album), Csézy 2007-es albuma